Tout-puissant est une appellation de Dieu.
 Tout-Puissant ou (Kami-sama) est le nom du personnage de Dragon Ball.
 Bruce tout-puissant (Bruce Almighty) est un film de Tom Shadyac.
 Evan tout-puissant, film américain

Voir aussi
 Paradoxe de la toute-puissance
 Kami-sama